Stati Uniti d'America
 Ostrander – città della Contea di Fillmore, Minnesota
 Ostrander – villaggio della Contea di Delaware, Ohio